Van Brederode – famiglia nobiliare olandese
 Enrico di Brederode – nobile olandese
 Gijsbrecht van Brederode – vescovo cattolico tedesco
 Reinoud II van Brederode – nobile e militare olandese
 Reinoud III van Brederode – nobile olandese